Kelemen Sándor (?-1863) magyar emigráns, amerikai szabadságharcos
Kelemen Sándor (1882–1944) gyógyszerész, zeneszerző
Kelemen Sándor (1952) labdarúgó (ZTE)